Ива́н Ива́нович Ванюко́в — представитель купеческого семейства Ванюковых.

Биография 
Иван Иванович родился в 1867 году в Старой Руссе в семье купца Ивана Федоровича Ванюкова, окончил Новгородское реальное училище.

Службу городу Иван Иванович начал в 1894 году, членом правления вольного пожарного общества. С 1894 года избирался гласным городской думы и членом городской управы. Затем был членом торговой депутации городского ломбарда, членом уездного по промысловому налогу присутствия от земства, гласным уездного земского собрания от города.

Как городской глава, Иван Иванович избирался:
 членом правления и председателем правления Старорусского пожарного общества,
 председателем сиротского суда,
 членом Старорусского раскладочного по промысловому налогу присутствия,
 членом уездного совета экономического земства,
 товарищем председателя Старорусского местного комитета Российского общества Красного креста,
 почетным членом Старорусского общества охоты,
 председателем совета старейшин Общественного собрания,
 председателем комитета Всероссийского союза городов,
 председателем исполнительной комиссии по снабжению населения продовольствием и топливом.

Иван Иванович принимал активное участие в благотворительной деятельности, являясь:
 почетным членом правления благотворительного общества,
 директором отделения тюремного комитета,
 членом уездного комитета попечительства о народной трезвости,
 членом уездного училищного совета от городского общества,
 почётным попечителем Старорусского Алексеевского реального училища и попечителем второго приходского училища,
 членом попечительского совета женской гимназии от города,
 председателем общества вспомоществования нуждающимся учащимся в учебных заведениях города,
 членом Совета Старорусского братства святого Федора Тирона,
 председателем городского попечительства по выдаче казенного пайка семьям призванных на войну.

За годы службы городским головой благоустраивал город, содержал в чистоте. На улицах, прилегающих к городскому парку, и на перекрестках главных улиц были установлены керосинокалильные фонари. В городе на месте солеваренного завода в Емецком конце были открыты торговые бани, начал функционировать водопровод, были построены водонапорная башня и электрическая станция, возводились корпуса фанерной фабрики, открыты городская амбулатория и Старорусская аптека, построено Алексеевское реальное училище, сооружен памятник солдатам Вильманстрандского полка, открыта общественная библиотека и гостиница «Белград», деревянные трубы «Муравьевского источника» заменены на медные. Иван Иванович Ванюков был инициатором строительства электрического трамвая в городе.

В качестве городского головы Иван Иванович 6 июля 1904 года встречал в своем городе императора Всероссийского Николая II.

В 1915 году Иван Иванович Ванюков принимал участие в составе городской делегации в работе Первого Всероссийского съезда по улучшению отечественных лечебных местностей. На съезде он выступил с докладом, в котором были перечислены главнейшие нужды города в деле развития его как лечебной местности.

Награды 
За полезную для городского благосостояния и благоустройства деятельность городского головы Иван Иванович Ванюков в январе 1910 года награжден золотой медалью «За усердие» на Александровской ленте для ношения на шее.

В июне 1910 года удостоен звания Почётного гражданина города Старая Русса. Награжден медалью Красного Креста «В память русско-японской войны».

Примечания 

Купцы Российской империи
Персоналии по алфавиту